Сантьяго-де-Калатрава () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Хаэн, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Большой Хаэн. Занимает площадь 47,66 км². Население — 857 человек (на 2010 год). Расстояние — 44 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 Web sobre Santiago de Calatrava
 Santiago de Calatrava en el Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía de la Junta de Andalucía
 Santiago de Calatrava en la web de Prodecan

Муниципалитеты Хаэна